Oghuz kan syfta på:
Oghuzer – en av de historiska huvudgrenarna av turkfolken
Oghuziska språk –  en undergrupp av turkspråken

Se även
 Oguz (olika betydelser)